Arnon:
 Loye-sur-Arnon, een gemeente in het Franse departement Cher (regio Centre-Val de Loire)
 Lury-sur-Arnon, een gemeente in het Franse departement Cher (regio Centre-Val de Loire)
 Kanton Lury-sur-Arnon, een kanton van het Franse departement Cher
 Mareuil-sur-Arnon, een gemeente in het Franse departement Cher (regio Centre-Val de Loire)
 Saint-Georges-sur-Arnon, een gemeente in het Franse departement Indre (regio Centre-Val de Loire)
 Arnon (Yasha Yves) Grünberg (* 1971, Amsterdam), een schrijver

Zie ook 
 Cancello e Arnone